Havighurst ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred F. Havighurst (Alfred Freeman Havighurst; 1904–1991), US-amerikanischer Historiker
 Robert J. Havighurst (Robert James Havighurst; 1900–1991), US-amerikanischer Erziehungswissenschaftler
 Walter Havighurst (Walter Edwin Havighurst; 1901–1994), US-amerikanischer Schriftsteller und Historiker

Siehe auch:
 Havighorst